Первая футбольная лига Македонии 2000/2001 () — 9-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 20 августа 2000 года и закончился 27 мая 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2000/2001
Македония
Македония
2000 год в Северной Македонии
2001 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001